Avløs (plaats), een plaats in Noorwegen
Avløs (metrostation), een station van de metro van Oslo